Aedes — рід комарів, що містить 700 видів.

Список

a 
 Aedes australis
 Aedes aboriginis
 Aedes abserratus
 Aedes aegypti
 Aedes africanus
 Aedes albolineatus
 Aedes alboniveus
 Aedes albopictus
 Aedes albolineatus
 Aedes alboscutellatus
 Aedes aloponotum
 Aedes amesii
 Aedes annulipes
 Aedes arboricola
 Aedes argenteoventralis
 Aedes atlanticus
 Aedes atropalpus
 Aedes aurifer
 Aedes aurimargo
 Aedes aurotaeniatus
 Aedes axitiosus

b 
 Aedes barraudi
 Aedes bekkui
 Aedes bicristatus
 Aedes bimaculatus
 Aedes brelandi
 Aedes brevitibia
 Aedes burgeri

c 
 Aedes cacozelus
 Aedes campestris
 Aedes canadensis
 Aedes cantans
 Aedes cantator
 Aedes caspius
 Aedes cataphylla
 Aedes cavaticus
 Aedes churchillensis
 Aedes cinereus
 Aedes clivis
 Aedes communis
 Aedes coulangesi
 Aedes cretinus

d 
 Aedes dasyorrhus
 Aedes decticus
 Aedes deserticola
 Aedes desmotes
 Aedes diantaeus
 Aedes domesticus
 Aedes dorsalis
 Aedes dupreei

e 
 Aedes eldridgei
 Aedes epactius
 Aedes esoensis
 Aedes euedes
 Aedes excrucians

f 
 Aedes fitchii
 Aedes flavescens
 Aedes fulvus
 Aedes furcifer
 Aedes futunae

g 
 Aedes ganapathi
 Aedes geminus
 Aedes gombakensis
 Aedes grassei
 Aedes grossbecki

h 
 Aedes harinasutai
 Aedes helenae
 Aedes hendersoni
 Aedes hesperonotius
 Aedes hexodontus
 Aedes horotoi

i 
 Aedes impiger
 Aedes implicatus
 Aedes imprimens
 Aedes increpitus
 Aedes inermis
 Aedes infirmatus
 Aedes intrudens

j 
 Aedes japonicus

k 
 Aedes koreicus
 Aedes kochi
 Aedes kompi

l 
 Aedes lineatopennis

m 
 Aedes madagascarensis
 Aedes marshallii
 Aedes masculinus
 Aedes mediolineatus
 Aedes mefouensis
 Aedes melanimon
 Aedes mercurator
 Aedes meronephada
 Aedes michaelikati
 Aedes mitchellae
 Aedes mohani
 Aedes monticola
 Aedes muelleri

n 
 Aedes nevadensis
 Aedes ngong
 Aedes nigripes
 Aedes nigromaculis
 Aedes niphadopsis
 Aedes niveus
 Aedes nummatus

o 
 Aedes ostentatio

p 
 Aedes palpalis
 Aedes pembaensis
 Aedes pexus
 Aedes pionops
 Aedes polynesiensis
 Aedes provocans
 Aedes pseudoniveus
 Aedes pseudonummatus
 Aedes pulchritarsis
 Aedes pullatus
 Aedes pulverulentus
 Aedes punctodes
 Aedes punctor
 Aedes purpureipes
 Aedes purpureifemur

r 
 Aedes rempeli
 Aedes riparius
 Aedes rusticus

s 
 Aedes scapularis
 Aedes schizopinax
 Aedes scutellaris
 Aedes sierrensis
 Aedes sollicitans
 Aedes spencerii
 Aedes spilotus
 Aedes squamiger
 Aedes sticticus
 Aedes stimulans
 Aedes stricklandi
 Aedes sylvaticus

t 
 Aedes taeniorhynchus
 Aedes taylori
 Aedes thelcter
 Aedes thibaulti
 Aedes thomsoni
 Aedes tiptoni
 Aedes togoi
 Aedes tormentor
 Aedes tortilis
 Aedes triseriatus
 Aedes trivittatus
 Aedes turneri

v 
 Aedes varipalpus
 Aedes ventrovittis
 Aedes vexans
 Aedes vigilax
 Aedes vittatus

w 
 Aedes washinoi
 Aedes wauensis

z 
 Aedes zoosophus

Примітки

Посилання 
 Nomina Insecta Nearctica
 Fauna Europaea 
 Mosquito Catalog (Walter Reed Biosystematics Unit)

Комарі
A
A
Списки видів комах